Нёви́ль-Сент-Ама́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Сен-Кантен-3. Округ коммуны — Сен-Кантен.

Код INSEE коммуны — 02549.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 893 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 608 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 404 были экономически активными, 204 — неактивными (показатель активности — 66,4 %, в 1999 году было 68,6 %). Из 404 активных жителей работали 355 человек (192 мужчины и 163 женщины), безработных было 49 (26 мужчин и 23 женщины). Среди 204 неактивных 60 человек были учениками или студентами, 87 — пенсионерами, 57 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Нёвиль-Сент-Аман 

Коммуны департамента Эна